Federico Tosatto – religioso cattolico italiano
 Mario Tosatto – pittore, scultore e architetto italiano
 Matteo Tosatto – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada italiano